Feuge ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Feuge (1902–1942), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Emmy Feuge-Gleiß (1863–1923), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Oskar Feuge (1861–1913), deutscher Opernsänger (Tenor)